Graf är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Arturo Graf
 Carl Fredrik Graf, svensk politiker
 Daniel Graf, tysk skidskytt
 David Graf, amerikansk skådespelare
 Florian Graf
 Friedrich Graf, tysk kompositör
 Jürgen Graf, schweizisk läkare
 Karl Heinrich Graf, fransk-tysk teolog
 Klaus Graf
 Lisa Graf
 Mathias Graf, tysk krigsförbrytare
 Max Graf, österrikisk musikhistoriker
 Mirosław Graf
 Olga Graf
 Paul Graf, svensk konstnär
 Robert Graf
 Steffi Graf, tysk tennisspelare
 Stephanie Graf, österrikisk friidrottare
 Ulrich Graf
 Urs Graf
 Willi Graf, tysk motståndskämpe
 Walter Graf

Se även 

 Graaf (olika betydelser)
 Graff

Efternamn